Everyone Should Be Killed — дебютный полноформатный студийный альбом американской грайндкор/нойзкор-группы Anal Cunt, выпущенный Earache Records 24 марта 1994 года.

Отзывы критиков 
С такими безумными названиями песен, как «Мне не нравятся A.C. с тех пор, как они заключили контракт с Earache» и «Мерзость, излишне дополненная названиями композиций» и музыкой, которая при низкой громкости звучит, как старый кран, который включается и выключается по несколько раз, чудовищными 58 треками, которые вместе длятся точно 58 минут — этот диск должен безусловно победить в номинации «самый смешной альбом 1994 года». Как когда-то сказал великий музыкальный критик Бивис: «Они отстой, но они делают то, что мы раньше не слышали, поэтому я думаю, это делает их типо крутыми!»

Список композиций

Варианты издания

В записи принимали участие 

Музыканты
 Сет Путнам — вокал , гитара
 Джон Козик — гитара
 Тим Морс — барабаны
 Фред Ордоньес — гитара на треках: 16, 31, 35, 40, 46, 51 и 56 (покинул группу в середине записи альбома)

Дополнительный персонал
 Тина Морриси — продюсер
 Ясухиро Кокэцу — обложка альбома
 Роб Уильямс — фотографии

Примечания

Ссылки 

Альбомы Anal Cunt
Дебютные альбомы 1994 года
Альбомы Earache Records